Bosporus kann stehen für:
 Bosporus, türkische Meerenge zwischen Schwarzem Meer und Marmarameer
 Kimmerischer Bosporus, historischer Name der Straße von Kertsch zwischen Schwarzem Meer und Asowschem Meer
 Östlicher Bosporus, russische Meerenge zwischen Amurbucht und Ussuribucht im Japanischen Meer.
 Titularerzbistum Bosporus
 eine vor ihrer Aufklärung so bezeichnete, von der deutschen Terrorzelle NSU ausgeübten Mordserie sowie für zu deren Aufklärung gebildete Sonderkommissionen, siehe NSU-Mordserie 
 Murat Bosporus, Ringname eines türkisch-deutschen Wrestlers